Pupa är ett släkte av snäckor. Pupa ingår i familjen Acteonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pupa